Струганов — русская фамилия. Известные носители:

 Струганов, Владимир Викторович (род. 1953) — советский и российский автор-исполнитель, врач, краевед, литератор, публицист.
 Струганов, Сергей Михайлович (род. 1966) — российский бегун-марафонец, кандидат педагогических наук.